Ripa di Meana ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Ripa di Meana (1929–2018), italienischer Politiker (KPI)
 Ludovica Ripa di Meana (* 1933), italienische Schriftstellerin 
 Marina Ripa di Meana (1941–2018), italienische Autorin, Modedesignerin und Regisseurin